Conferința de la Londra se poate referi la:
 Conferința de la Londra din 1832.
 Conferința de la Londra din 1838–1839.
 Conferința de la Londra din 1852.
 Conferința de la Londra din 1866.
 Conferința de la Londra din 1881 (mișcarea anrahistă).
 Conferința de la Londra din 1908.
 Conferința de la Londra din 1913, cunoscută și drept „Conferința de Pace la Londra”.
 Conferința de la Londra din 1914 convocată de marile bănci Londoneze, în cadrul căreia trebuiau luate hotărâri care să evite escaladarea tensiunilor care ar fi dus la război. Conferința nu a avut loc niciodată.
 Conferința de la Londra (februarie 1920).
 Conferința de la Londra din februarie – martie  și martie 1922, pentru reglementarea relațiilor cu noua Turciei.
 Conferința de la Londra din 1933.
 Conferința de la Londra din 1945 în cursul căreia s-au stabilit regulile și procedurile pentru Procesele de la Nürnberg. 
 Conferința de la Londra din 1948.
 Conferința de la Londra din 1954.
 Conferința de la Londra din 1959.
 Conferința Internațională asupra Afganistanului (2006). 
 Conferința Internațională asupra Afganistanului (2010). 
 Conferința Internațională asupra Libiei, 29 martie 2011.